Кросс «Юманите» () — соревнования, организованные французской газетой «Юманите» совместно с Трудовой спортивной организацией (OST) и  (FSGT). Создан в 1933 году в форме массового соревнования по бегу, открытого для мужчин и женщин. Соревнования проводились ежегодно вплоть до 1968 года (кроме периода Второй мировой войны). Кросс проходил в конце февраля или в начале марта, позже в апреле, в Венсенском лесу с финишем на , но иногда и в Ля-Курнёв с финишем на .

История 

Как и , основанный Юманите в 1927 году, кросс Юманите создал в 1933 году Марсель Кашен. Это был результат народного энтузиазма в отношении спортивных беговых мероприятий и вовлечения коммунистических движений в спорт в социальных целях — спортивного воспитания народных масс. Также это политика, пропагандистское подчеркивание ценности популярных демократических режимов с точки зрения спорта,. Соревнования проходили в трёх основных категориях: забег асов для элитных бегунов, женские и юниорские соревнования. Помимо этого, были возрастные категории и массовые забеги. В первый год стартовало 1500 участников, в следующем уже 2000.

Из-за политической приверженности организаторов кросс Юманите не пользовался одобрением . Поль Мерикамп, который был её президентом с 1944 по 1953 год, запретил французским спортсменам участвовать в кроссе Юманите под угрозой исключения из международных соревнований, как это было с чемпионкой Франции  Моникой Карон-Рено за такое участие. Французские спортсмены могли участвовать только анонимно, и Ален Мимун только присутствовал на трибуне. Основные иностранные спортсмены представляли СССР, Польшу, Чехословакию, ГДР, Румынию и Венгрию.

На пике популярности забег 1954 года свёл на 10 000 м начинающего Владимира Куца (СССР) и опытного многократного медалиста Олимпийских игр Эмиля Затопека (ЧССР). 7000 участников бежали перед 50 000 зрителей.В забеге 1956 года Куц взял реванш, победив поляка , а Эмиль Затопек третий в своём последнем забеге во Франции

С 1957 года FFA признала кросс Юманите, и уровень соревнования вырос. Эмиль Затопек участвовал на этот раз как почётный судья и давал старт. Мужской забег 1957 года был также драматичным. Владимир Куц, находившийся не в лучшей форме, выиграл его с большим трудом

С 1961 года газета «Le Figaro» при поддержке FFA ежегодно до 2000 года проводила в Булонском лесу . После перерыва в 2000—2012 годах с 2013 его проводит  в парке Сен-Клу.

Последний раз кросс Юманите прошёл в 1968 году. Его преемниками стали Парижский марафон (с 1976 года) и  (с 1979 года). В 1990 году прошёл полумарафон на призы газеты «Юманите». В 1992 году первый международный кросс Валь-де-Марн был также проведён на историческом месте кросса Юманите в  в Валь-де-Марн.

Соревнования

Призёры

Мужчины

Женщины

Результаты по годам

1933 

Витри, 26 февраля 1933 года. Первым победителем кросса Юманите стал Андре-Луи Лафорж. Через 12 лет он выиграл соревнования в группе ветеранов.

1934

1935 
Ля-Курнёв, 3 февраля 1935 года. Впервые в кроссе участвовали советские спортсмены.

1936 
Советским спортсменам было отказано во въездных визах.

1937 
Ля-Курнёв, 14 февраля 1937 года. Впервые в кроссе участвовали советские спортсменки. Репортаж с места соревнований в прямом эфире вёл диктор  Россини. Вечером Вадим Синявский по телефону из Москвы взял интервью у Серафима Знаменского. Для Всесоюзного радио он записал его на передовой для того времени шоринофон.

1938 
Ля-Курнёв, 20 февраля 1938 года.

1939 
Ля-Курнёв, 19 февраля 1939 года.

1940—1944 
Не состоялись из-за Второй мировой войны

1945 

Венсенский лес, 18 февраля 1945 года.

1949 
Венсенский лес, 13 марта 1949 года.

1951 
Венсенский лес, 18 марта 1951 года.

1952 
Венсенский лес, 16 марта 1952 года.

1953

1954 
Венсенский лес, 19 марта 1954 года. В этом году забег достиг пика популярности. 7000 участников, 50 000 зрителей. В день забега парижские газеты вышли под заголовком «Затопек или Куц?». На 10 000 метров сошлись начинающий на международной арене Владимир Куц (СССР) и опытный многократный медалист Олимпийских игр Эмиль Затопек (ЧССР).

В забеге асов участвовали 27 бегунов. Со старта и до последнего километра, пока Эмиль Затопек сражался с советскими бегунами, поляк  бежал позади. Затем Хромик резко увеличил скорость. Не успевая уже догнать Затопека, он обошёл Ануфриева и Куца.

В последующие годы Ежи Хромик регулярно был призёром кросса, и в 1959 году стал победителем в личном и командном зачёте.
 
У женщин первую победу из будущих шести и четырёх подряд одержала Нина Откаленко из СССР.

1955 
Венсенский лес, 27 марта 1955 года.

1956 

Венсенский лес, 3 марта 1956 года.

1957 
31 марта 1957 года.

1958 
Венсенский лес.

1959 
Венсенский лес, 5 апреля 1959 года.

1960 
Венсенский лес, 10 апреля 1960 года.

1961 
Венсенский лес. Французское правительство отказало команде ГДР во въездных визах.

1962 
Ля-Курнёв, 8 апреля 1962 года.

1963

1964 
Восьмой раз участвуя в кроссе газеты Юманите, Людмила Гуревич впервые заняла первое место.

1965 

Ля-Курнёв.

1966 
Ля-Курнёв, 27 марта 1966 года.

1967 
Ля-Курнёв, 2 апреля 1967 года.

1968 
Стадион «Ля-Курнёв». Единственный раз за всё время участия в кроссе советские спортсменки уступили первое место.

Полумарафон «Юманите» 
Париж, 18 марта 1990 года.

См. также 
 Кросс «Правды»
 Кросс «Фигаро»
 Кросс наций
 Гран-при «Юманите»
 Рабочие Олимпиады

Примечания

Литература